Pavia (stacja kolejowa)
 Prowincja Pawia
 Pavia di Udine

Zobacz też 
 Pawia 
 Pawia